Тит Секстій Африкан (*Titus Sextius Africanus, 16 —після 61) — державний діяч Римської імперії.
 Квінт Секстій (*Quintus Sextius, бл.70 до н. е. — після 44 до н. е.) — давньоримський філософ.
 Секстій Нігер (I ст. н. е.)— давньоримський лікар, теоретик фармакології часів імператора Октавіана Августа.
 Гай Секстій Кальвін (лат. Gaius Sextius Calvinus, д/н —після 120 до н. е.) — військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Секстій Латеран (*Lucius Sextius Lateranus, д/н — після 361 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Тит Секстій Магій Латеран (*Titus Sextius Magius Lateranus, д/н —після 197) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Секстій Кальвін (претор), Гай Секстій Кальвін (*Gaius Sextius Calvinus, д/н — після 92 до н. е.) — політичний діяч, красномовець часів Римської республіки.